María de York (n. Castillo de Windsor; 11 de agosto de 1467-Palacio de Greenwich, 23 de mayo de 1482). Fue la segunda hija de los 10 hijos de Eduardo IV de Inglaterra y de Isabel Woodville.

Biografía 
María, nació en el Castillo de Windsor, el 11 de agosto de 1467, como la segunda hija del rey Eduardo IV de Inglaterra y de su esposa la reina Isabel Woodville.

Planes de matrimonio 
Poco se sabe acerca de está princesa de York, excepto que nació en el Castillo de Windsor, y que uno de sus patrocinadores fue el cardenal Bourchier. Presuntamente había planes para casarla con Juan I de Dinamarca (heredero y futuro rey de Dinamarca, Noruega y Suecia), pero no se concretó nada.

Muerte y sepultura 
María murió en Greenwich el 23 de mayo de 1482, y fue enterrada en la capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor. 

En 1789, trabajadores que llevaban a cabo reparaciones en la Capilla de San Jorge, redescubieron las tumbas y accidentalmente se rompió la bóveda de Eduardo IV de Inglaterra y de la reina Isabel Woodville, descubriendo en el proceso lo que parecía ser una pequeña capilla adyacente. Se encontró que en esta bóveda contenía los ataúdes de dos misteriosos niños no identificados. Sin embargo, ninguna inspección o examen se llevó a cabo y la tumba fue cerrada y fue inscrita con los nombres de dos de los hijos de Eduardo IV, Jorge, duque de Bedford que murió a la edad de 2 años y María de York que murió a los 14 años. 

Durante la excavación de la tumba para el rey Jorge III en 1810/1813 los dos ataúdes de plomo claramente etiquetados como Jorge y María de York, fueron descubiertos y se los trasladó a la bóveda adyacente de Eduardo, pero no se hizo ningún esfuerzo para identificar a los dos ataúdes ya en la bóveda. El féretro de María se abrió, mostrando a la hermosa chica de quince años que había muerto un año antes que su padre: un mechón de su pelo dorado pálido se insinuaba a través de las grietas del ataúd, y los ojos azules claros y abiertos todavía se conservaban, pero se convirtieron en polvo poco después de la admisión del aire. Algunos de los cabellos fueron cortados por Henry Halford quien a su vez se lo pasó a Agnes Strickland.

A finales de 1990, durante un trabajo alrededor de la tumba de Eduardo IV en la Capilla de San Jorge, la superficie del suelo se excavó para reemplazar una vieja caldera y también para añadir un nuevo repositorio para los restos de los futuros decanos y Cánones de Windsor. La solicitud fue remitida al Decano y a los Cánones de Windsor a considerar un posible examen de las dos cámaras, ya sea por cámara de fibra óptica o, si es posible, un nuevo examen de los dos ataúdes de plomo no identificados en la tumba de Eduardo IV. Con los métodos de pruebas científicas modernas, sería posible determinar quién más está enterrado junto a la tumba de Eduardo IV. Pero sería necesario abrir cualquier tumba real sin consentimiento, por lo que se decidió dejar sin resolver el misterio medieval durante al menos hasta las próximas generaciones.

ancestros

Referencias
 Nicolas, Harris, Nicholas., Privy Purse Expenses of Elizabeth of York
^ 1..Chapter Records XXIII to XXVI, The Chapter Library, St. George's Chapel, Windsor (Permission required) 2..William St. John Hope: "Windsor Castle: An Architectural History", pages 418-419. (1913). 3..Vetusta Monumenta, Volume III, page 4 (1789).
^ Lysons & Lysons, Magna Britannia, 1812 supplement p. 471. Also in Britton's Architectural Antiquities of Great Britain, 1812 page 45. The move to Edward IV's crypt mentioned in Samuel Lewis, "A Topographical Dictionary of Great Britain" 1831.
^ Art Ramirez, "A Medieval Mystery", Ricardian Bulletin, September 2001.
 Strickland, Agnes., Lives of the queens of England from the Norman conquest, p. 372

Casa de York
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Nobles de  Inglaterra del siglo XVI
Miembros de la Orden de la Jarretera